Аркола () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США.

Топоним 
США
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
  — город в Иллинойсе.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — городок в Миссисипи.
  — деревня в Миссури.
  — город в Техасе.

Прочие страны
 Аркола — город в Италии.
  — городок в Саскачеване, Канада.
  — аэропорт городка.

Прочее 
  — театр в Лондоне.

См. также 
 Арколе — город в Италии
 Бой при Арколе (1796 год)
  — персонаж американских телесериалов «Счастливые дни» и  (роль исполнял Скотт Байо с 1977 по 1984 год)
  — британская звукозаписывающая компания
  — вид из семейства огнёвки настоящие